Склад збірної Бельгії на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...Бельгія
Бельгія 1994